«Один язык» ― рассказ русского советского писателя Михаила Александровича Шолохова, написанный в 1927 году.

История публикации 
Рассказ «Один язык» впервые опубликован в газете «Комсомольская правда» 24 мая 1927 года, № 115. Рассказ был включён в сборник «Лазоревая степь» в августе 1926 года. Подпись: «М. Шолохов, Ростов-на-Дону». Перепечатан в «Литературной газете», 1957, 13 июля, № 84 и в сборнике «Счастье трудных дорог», «Молодая гвардия», М. 1958.

В.В. Васильев предположил, что рассказ «Один язык» написан или в марте ― мае 1927 года, или Шолохов воспользовался обсуждением английской ноты в это время в трудовых коллективах страны как поводом для публикации более ранней «заготовки».

Сюжет 
Сюжет произведения определяет рассказ казака-фронтовика о братании русских с австрийцами в Карпатах осенью 1916 года на районном съезде Советов, где обсуждается нота министра иностранных дел Остина Чемберлена от 23 февраля 1927 года.

Рассказ посвящён теме, очень важной	для	воюющих	людей, ― теме человеческого	братства, единения не только внутри	казачества,	но и с австрийцами,	с	которыми воюют. Солдаты устали от войны и в перерывах между боями разговаривают	с австрийскими солдатами. Заканчивается	рассказ	словами	одного из солдат:

Персонажи 
 Майданников ― главный герой рассказа, председатель Совета хутора Песчаного; рассказывает в перерыве заседания районного съезда Советов о первой мировой войне и братании с австрийцами.

 Молодой казак в будёновке ― безымянный персонаж, собеседник Майданникова.

 Секретарь окружкома партии ― безымянный персонаж, зачитывает на заседании районного съезда Советов ноту Чемберлена.

Источники 
 Шолоховская энциклопедия/ Колл. авторов; глав. ред. Ю. А. Дворяшин; вступ. ст. М. М. Шолохов. — М.: Издательский дом «СИНЕРГИЯ», 2013. — 1216 с.: ил. ISBN 978-5-94238-022-9

Примечания

Ссылки 
 МИХАИЛ ШОЛОХОВ - ТОМ 8. РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ, СТАТЬИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ
 Один язык 

Рассказы 1927 года
Рассказы Михаила Шолохова